

Patronyme 

 Gilbert Ganne (1919-2010), critique littéraire, écrivain et journaliste français ;
  :
 Louis Ganne (1815-1886), homme politique français ;
 Louis Ganne (1862-1923), compositeur français.
 Pierre Ganne (1904-1979), philosophe et théologien français.

Voir aussi 

 Château Ganne, château du Calvados ;
 Château de Gannes, château de l'Orne ;
 Tour de Ganne, ancien donjon en Seine-et-Marne ;
 Rue Louis-Ganne, rue du  de Paris ;
 Tertre Ganne, sommet de la Mayenne.

Patronyme français